Lethrinops — рід риб родини цихлові, що налічує 25 видів. Прісноводні риби, ендеміки озера Малаві (Східна Африка), багато з них є популярними акваріумними рибами.

Види 
 Lethrinops albus Regan 1922 
 Lethrinops altus Trewavas 1931 
 Lethrinops argenteus Ahl 1926 
 Lethrinops atrilabris  Turner, 2022
 Lethrinops auritus (Regan 1922) 
 Lethrinops christyi Trewavas 1931 
 Lethrinops furcifer Trewavas 1931 
 Lethrinops gossei Burgess & Axelrod 1973 
 Lethrinops leptodon Regan 1922 
 Lethrinops lethrinus (Günther 1894) 
 Lethrinops longimanus Trewavas 1931 
 Lethrinops longipinnis Eccles & Lewis 1978 
 Lethrinops lunaris Trewavas 1931 
 Lethrinops macracanthus Trewavas 1931 
 Lethrinops macrochir (Regan 1922) 
 Lethrinops macrophthalmus (Boulenger 1908) 
 Lethrinops marginatus Ahl 1926 
 Lethrinops micrentodon (Regan 1922) 
 Lethrinops microdon Eccles & Lewis 1977 
 Lethrinops microstoma Trewavas 1931 
 Lethrinops mylodon Eccles & Lewis 1979 
 Lethrinops oculatus Trewavas 1931 
 Lethrinops parvidens Trewavas 1931 
 Lethrinops stridei Eccles & Lewis 1977 
 Lethrinops turneri Ngatunga & Snoeks 2003

Переглянуті (старі) назви 

 Lethrinops cyrtonotus див. Taeniolethrinops cyrtonotus (Trewavas 1931) 
 Lethrinops fasciatus див. Taeniolethrinops praeorbitalis (Regan 1922) 
 Lethrinops furcicauda див. Taeniolethrinops furcicauda (Trewavas 1931) 
 Lethrinops intermedia див. Tramitichromis intermedius (Trewavas 1935) 
 Lethrinops laticeps див. Taeniolethrinops laticeps (Trewavas 1931) 
 Lethrinops lituris див. Tramitichromis lituris (Trewavas 1931) 
 Lethrinops macrorhynchus див. Taeniolethrinops praeorbitalis (Regan 1922) 
 Lethrinops polli див. Placidochromis polli (Burgess & Axelrod 1973) 
 Lethrinops trilineata див. Tramitichromis trilineatus (Trewavas 1931) 
 Lethrinops variabilis див. Tramitichromis variabilis (Trewavas 1931)

Джерела 

Pseudocrenilabrinae
 
Роди риб